Lost in Time, jeu vidéo sorti en 1993 ;
 Lost in Time (Mong bat liu), film de Derek Yee sorti en 2003 ;
 Lost in Time, épisode de The Sarah Jane Adventures diffusé en 2010.